Миани () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Миани, Джованни (1810—1872) — итальянский путешественник.
 Миани, Чезаре (1891—1961) — итальянский архитектор.